Olga Gurlukovich es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Metal Gear. 

Olga Gurlukovich es la hija de Sergei Gurlukovich y miembro de su ejército privado, Los mercenarios de Gurlukovich. Tras la muerte de su padre dos años antes del incidente de Big Shell, tomó el mando de la unidad. Poco después nació su hija, Sunny Gurlukovich, y fue secuestrada por los Patriots. Olga fue forzada a trabajar para ellos a cambio de la vida de su hija. Debía proteger a Raiden, dado que si moría los Patriots matarían a su hija.

Durante el incidente de Big Shell, Olga se infiltró entre los terroristas de Dead Cell bajo el mando de Solidus Snake. Ayudaba a Raiden de la misma manera que ayudó Gray Fox a Solid Snake en Metal Gear Solid, vestida de cyborg ninja y comunicándose con Raiden vía códec haciéndose pasar por Mr. X (Gray Fox se hacía llamar "Garganta Profunda").
Cuando Raiden llegó al Arsenal Gear Olga le reveló su verdadera identidad y sus objetivos reales, y le liberó. Solid Snake le entregó a Raiden su equipo, así como su katana de cyborg ninja. Cuando ambos se encontraron con Solidus Snake, Olga le reveló a este también sus verdaderos objetivos y para quién trabajaba realmente. Solidus la mató inmediatamente pidiendo a Raiden que sobreviviera por el bien de su hija.

Personajes de Metal Gear

fi:Luettelo Metal Gear -pelisarjan hahmoista#Olga Gurlukovich